Великанов, Иван:
 Великанов, Иван Кириллович (1860—1931) — фотограф Казанской губернии.
 Великанов, Иван Михайлович (1898—1938) — военный учёный-бактериолог, первый начальник Биотехнического института РККА (НИИМ МО РФ).
 Великанов, Иван Семёнович (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.